Ло — многозначный термин.

Фамилия 
 Ло — китайская фамилия:
 Ло Гуаньчжун (ок. 1330—1400) — китайский писатель, автор классического китайского романа «Троецарствие»;
 Ло Жунхуань (1902—1963) — китайский военный деятель, маршал НОАК;
 Ло Фу (1900—1976) — китайский политический деятель, Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (1935—1943);
 Ло Чан (1883—1956) — китайский политический деятель, профессор Пекинского пединститута;
 Ло Чжэньюй (1866—1940) — китайский учёный, антиквар, специалист по палеографии; цинский лоялист;
 Ло Чжэси (род. 1958) — китайский палеонтолог.
 Ло Гофу (Алоизио дос Сантос Гонсалвес) (род. 1988) — китайский футболист бразильского происхождения.
 Ло, Джон (1671—1729) — шотландский финансист.
 Ло, Джон (род. 1946) — профессор факультета социальных наук в Открытом университете.
 Лоу, Джуд (род. 1972) — британский кино- и театральный актёр.
 Ло, Катрина (род. 1985) — американская актриса немецкого, итальянского и тайваньского происхождения, модель, участница конкурсов.
 Ло, Леонардо (1989—2022) — восьмикратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.

Топоним 
 Ло — департамент во Франции. См. также: :Категория:Ло.
 Ло — река во Франции.
 Ло — река во Вьетнаме.
 Ло — бывшее монархическое государство на территории Непала.
  — город в Бельгии.
  — район города, ранее — деревня.

Другие значения 
 «Ло» — фильм 2009 года режиссёра Трэвиса Бетца.

См. также 
 ЛО (значения)
 Лоу (значения)
 Лоо (значения)
 Лоа (значения)
 Лой (значения)
 Система Ло
 Джей Ло